David Wingrove (1954-),  auteur britannique de science fiction ;
 Maureen Wingrove (1988-),  illustratrice et auteur de bande dessinée française.